А́льваро «Эл» Монто́йя (; 13 февраля 1985, Чикаго, Иллинойс) — американский хоккеист, вратарь. Чемпион и лучший вратарь молодёжного чемпионата мира 2004 года.

Игровая карьера

Клубная карьера 
«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрали Монтойю в первом раунде драфта 2004. За «Рейнджеров» Эл не провел ни одного матча и 26 февраля 2008 года был обменян вместе с Марцелом Хоссой в «Финикс Койотис» на Джоша Грэттона, Фредрика Шёстрёма, Давида Ленево и условный выбор на драфте 2009.

Эл Монтойя дебютировал в НХЛ в матче против «Колорадо Эвеланш» 1 апреля 2009 года. Ту встречу «Финикс» выиграл со счетом 3-0, а Монтойя отразил все 23 броска по воротам и был признан первой звездой игрового дня. Монтойя в сезоне 2008/09 принял участие в пяти играх из шести остававшихся в регулярном чемпионате, один раз выйдя на замену Брызгалову.

Несмотря на удачный дебют в НХЛ весь сезон 2009/10 Монтойя провел в фарм-клубе «Койотов» «Сан-Антонио Рэмпэйдж». 1 июля 2010 года Монтойя продлил соглашение с «Финиксом» на один год, но уже в сентябре перед началом чемпионата был выставлен на драфт отказов и снова отправился в АХЛ.

9 февраля 2011 года Монтойю обменяли в «Нью-Йорк Айлендерс» на выбор в шестом раунде драфта 2011. У «островитян» сложилась непростая ситуация с вратарями, поскольку были травмированы сразу три из них — Рик Дипьетро, Натан Лоусон и Кевин Пулин, что позволило Элу Монтойе сразу занять место основного вратаря команды. Он принял участие в 21 из 27 матчей и только в одном из них был заменен. 30 марта, ещё до завершения регулярного чемпионата, Монтойя подписал с «Айлендерс» новый односторонний контракт на один год.

Перед сезоном 2011/12 в «Айлендерс» пришёл известный российский вратарь Евгений Набоков. Он вместе с Дипьетро должен был составить вратарскую линию команды, но из-за постоянных травм последнего вторым вратарем команды стал Монтойя.

5 июня 2012 Монтойя в качестве свободного агента присоединился к «Виннипег Джетс» и подписал с ними годичный контракт, а ровно через год продлил его ещё на год.

2 июля 2014 года заключил двухлетнее соглашение с «Флорида Пантерз».

1 июля 2016 года Монтойя перешёл в «Монреаль Канадиенс», заключив с клубом контракт на один год на $ 950 тыс. 2 января 2017 года Монтойя продлил контракт с «Монреалем» на два года и общую сумму $ 2,125 млн.

5 января 2018 года «Монреаль» обменял Монтойю в «Эдмонтон Ойлерз» на право выбора в четвёртом раунде драфта 2018 года.

В сборной 
За сборную США Монтойя играл на двух Чемпионатах мира. В 2009 году он провел один матч против сборной Франции, а в 2011 сыграл четыре игры — против Австрии, Норвегии, Швеции, а также заменив Тая Конклина в матче против Швейцарии.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Шарлотт Чекерз» (ECHL)
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой